Chiesa di San Riccardo Pampuri – chiesa a Peschiera Borromeo
 Chiesa di San Riccardo Pampuri – nome con cui è popolarmente conosciuta la Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano a Trivolzio